Сове́т мини́стров Башки́рской АССР (Правительство Башкирской АССР) — название правительства Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики с 1946 года по 1990 год. Высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти автономной республики.

История 
Согласно Указу Президиума Верховного Совета Башкирской АССР «О преобразовании Совета Народных Комиссаров Башкирской АССР» от 26 марта 1946 года Совет народных комиссаров был преобразован в Совет министров, а народные комиссариаты — министерства автономной республики.

В 1990 году был преобразован в Совет министров Башкирской ССР — Башкортостана, а в 1992 году — в Совет министров Республики Башкортостан.

В 1993 году преобразован в Кабинет министров Республики Башкортостан, а в 2002 году — в Правительство Республики Башкортостан.

Структура 
Формировался Верховным Советом Башкирской АССР. Совет министров координировал работу министерств, государственных комитетов, а также других подведомственных органов, осуществлял единое межотраслевое управление на территории автономной республики.

Совет министров состоял из председателя, его заместителя с двумя помощниками, секторов (управления делами, организационно-инструкторского, промышленного, сельского-хозяйства, культуры и здравоохранения, специального, кадров, общего) и групп (топливной, животноводства, товаров широкого потребления).

В 1965—1970 гг. в Правительство Башкирской АССР были введены должности референта (3 чел.) и инспектора, образованы организационно‑инструкторский, сельского хозяйства, промышленности, бытового обслуживания и торговли, культуры, просвещения и здравоохранения, общий отделы.

В 1970 году в состав Совета министров входили министры (бытового обслуживания населения, внутренних дел, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, культуры, лесного хозяйства, мелиорации и водного хозяйства, местной промышленности, просвещения, сельского хозяйства, социального обеспечения, топливной промышленности, торговли, финансов, юстиции), председатели государственных комитетов (народного контроля, по телевидению и радиовещанию, безопасности), председатели государственных комиссий (плановой, объединения «Сельхозтехника»), начальники управлений (кинофикации, архивного, по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, делам строительства и архитектуры, использованию трудовых ресурсов, снабжения и сбыта), начальник отдела цен.

Председатели Совета министров Башкирской АССР 
 Уразбаев, Насыр Рафикович (1946—1951)
 Набиуллин, Валей Габеевич (1951—1962)
 Акназаров, Зекерия Шарафутдинович (1962—1986)
 Миргазямов, Марат Парисович (1986—1992)

Литература 
 Еникеев 3. И., Еникеев А. 3. История государства и права Башкортостана. — Уфа: Китап, 2007. — 432 с.
 История Башкортостана (1917—1990 гг.): Учебник /Под общ. ред. Р. З. Янгузина /Изд-е Башкирск. ун-та. — Уфа. 1997. — 276 с. ISBN 5-7477-0179-7

Примечания

Ссылки 
 Статья в Башкирской энциклопедии

Облисполкомы в РСФСР
Башкирская АССР